|-
| 36201 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36202 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36203 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36204 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36205 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36206 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36207 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36208 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36209 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36210 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36211 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36212 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36213 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36214 - ||  || 13 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36215 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36216 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36217 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36218 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36219 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36220 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36221 - ||  || 7 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36222 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36223 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36224 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36225 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36226 Mackerras ||  || 31 octombrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 36227 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36228 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36229 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36230 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36231 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36232 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36233 - ||  || 30 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36234 - ||  || 20 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36235 Sergebaudo || 1999 VJ || 1 noiembrie 1999 || Ondřejov || 
|-
| 36236 - || 1999 VV || 1 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36237 - ||  || 10 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 36238 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36239 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36240 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36241 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36242 ||  || 5 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 36243 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36244 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36245 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36246 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36247 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36248 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36249 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36250 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36251 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36252 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36253 - ||  || 6 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36254 - ||  || 2 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36255 - ||  || 2 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36256 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36257 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36258 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36259 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36260 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36261 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36262 - ||  || 5 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 36263 - ||  || 7 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36264 - ||  || 13 decembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36265 - ||  || 8 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36266 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36267 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36268 - ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36269 - ||  || 14 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36270 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 36271 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36272 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36273 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36274 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36275 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36276 - ||  || 8 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36277 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36278 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36279 - ||  || 27 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36280 - ||  || 1 februarie 2000 || Ondřejov || 
|-
| 36281 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36282 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36283 - ||  || 26 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36284 - ||  || 27 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36285 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36286 - ||  || 5 martie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 36287 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36288 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36289 - ||  || 28 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36290 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 36291 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36292 - ||  || 11 aprilie 2000 ||  || 
|-
| 36293 - ||  || 7 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 36294 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36295 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36296 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36297 - ||  || 5 mai 2000 || Prescott || 
|-
| 36298 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36299 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 36300 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-